Bichi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bichi (1596–1657), italienischer Kardinal
 Antonio Bichi (1614–1691), italienischer Kardinal der Römischen Kirche und Bischof von Osimo
 Carlo Bichi (1639–1718), italienischer Kardinal
 Metello Bichi (1541–1619), italienischer Kardinal
 Vincenzo Bichi (1668–1750), italienischer Kardinal

Bichi bezeichnet:
 Bichi (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria